Вільховий Віталій Богданович (2000—2020) — український військовик.
 Вільховий Михайло Михайлович (* 1958) — радянський та український футбольний тренер.
 Вільховий Петро Якимович (1900—1975) — радянський діяч, уповноважений Ради в справах релігійних культів при РМ СРСР по Українській РСР​, письменник.